Тодор Илиев Тилков е заслужил български свещеник и деец на българското възраждане в Македония.

Биография 
Тодор Тилков е роден в град Струмица, тогава в Османската империя. Той е един от водачите на българите в Струмишко в борбата им за църковна независимост от Цариградската патриаршия. Избран е за делегат от Струмишката епархия на Първия български църковно-народен събор в Цариград през 1871 година. На 14 май същата година подписва приетия от събора устав на Българската екзархия. Той е един от инициаторите за отварянето на българско училище (1870) и български параклис в Струмица. Влиза в остър конфликт с гръцкия митрополит Йеротей, по чиято заповед на него и на българския учител Агапий Войнов е нанесен жесток побой. Случаят е разследван от анкетна комисия и става причина за отстраняването на местния каймакамин и митрополита. През 70-те години по гръцки клевети е интерниран от османските власти в Сярско. Служи в село Вишене, заедно със свещеник Иван Маджаров. Почива в същото село през 1879 година, където е погребан до селската църква.

Според Арсени Костенцев, свещеник Тодор Тилков е отровен от гърците в град Сяр. След смъртта си оставя четири малолетни деца без всякаква издръжка. Негов син е просветният деец Васил Поптодоров.

През 1896 година свещеник Иван Маджаров, пише за него в спомените си:

Бележки 

Български духовници от Македония
Български общественици от Македония
Български възрожденци
Родени в Струмица
Членове на Струмишката българска община